Копала има више значења:

 Општина Копала (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Копала (Копала, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Копала (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Копала (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Копала (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Копала (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Копала, Гранха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Копала (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику